Николай Александрович Ионин (, с. Наволок Санкт-Петербургская губерния — , Ленинград) — советский живописец, график, художник театра, член Ленинградского Союза художников.

Биография 
Родился в селе Наволок Санкт-Петербургской губернии. В 1908—1913 учился в Петербурге в Рисовальной школе при Императорском Обществе поощрения художеств. В 1913—1917 в качестве вольнослушателя посещает Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. После революции в 1918 возобновляет учёбу в Училище (ПГСХУМ) у Д. Н. Кардовского и К. С. Петрова-Водкина. Окончил Училище в 1922 с присвоением звания художника живописи. 

Участвовал в выставках с 1915 года. Писал пейзажи, портреты, жанровые картины. В 1928 году принял участие в выставке «Общины художников», в 1929 году — в выставке АХР, в 1929 году вошёл в состав «Общества живописцев». С 1933 года член Ленинградского Союза художников. В 1930-е годы преподавал в Ленинградском институте инженеров гражданского воздушного флота и в Артиллерийской академии РККА.

Был женат на Е. Н. Самохваловой, сестре художника А. Н. Самохвалова. Отец писателя и литературоведа Германа Николаевича Ионина.

Скончался 15 ноября 1948 года в Ленинграде на 59-м году жизни. 

Произведения Н. А. Ионина находятся в ГРМ, в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Примечания

Источники 
 Ионин Николай Александрович. Живопись, графика, очерк творчества, воспоминания. — СПб., 1992.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб., НП-Принт, 2007. — С.13,356,359.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — СПб., Первоцвет, 2007. — С.17.
 Государственный Русский музей. Живопись. Первая половина XX века. Каталог. Г—И. Т.9. — СПб., Palace Edition, 2000. — С.124—125.

См. также 
 Ленинградский Союз художников

Ученики Дмитрия Кардовского
Художники СССР
Художники России
Художники-пейзажисты России
Художники-реалисты
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Художники русского авангарда
Графики русского авангарда
Художники-супрематисты